Noferi (pron. nòferi) è un cognome italiano.

Origine e diffusione
Nòferi è un nome (poi usato anche come cognome) diffuso essenzialmente in Toscana.

Il Dizionario universale della lingua italiana riporta testualmente:
«Nòferi: Voce che indica Uno che dice di no ad ogni domanda. Fare noferi o fare il noferi, vale Fingersi ignorante, mal accorto; che anche si dice fare il nescio e più popolarmente Far lo gnorri.» In realtà però è una contrazione di Onofrio.

Le origini si perdono nel tempo e si riscontrano maggiori concentrazioni nel Valdarno Aretino, con influenze importanti anche nella provincia di Firenze, Pisa e nel senese.

Nel comune di Montevarchi, in provincia di Arezzo, esiste anche una frazione che ha nel proprio nome la parola Noferi: Noferi-Lavatoio.

La parola Noferi era usata anche come nome, alle volte in sostituzione di Onofrio.

Tra i personaggi illustri, con suddetto cognome o nome, si ricordano:

 Santo Noferi, o Sant'Onofrio, protettore dei tintori, festeggiato il 12 giugno a cui era dedicato un "palio" fiorentino.
 Giovanni Battista Noferi, compositore e musicista della fine del 1700.
 Cosimo Noferi, allievo di Galileo, professore e scrittore del 1600.
 Alberto Noferi, noto calciatore del 

Cognomi italiani